O'Malley è un cognome di origine irlandese anglicizzazione di Ó Máille e si può riferire a:

Persone 
Bryan Lee O'Malley – fumettista canadese
Grace O'Malley – rivoluzionaria e pirata irlandese
Grady O'Malley – cestista statunitense
J. Pat O'Malley – attore inglese
John William O'Malley – presbitero e storico statunitense
Martin O'Malley – politico statunitense
Mike O'Malley – attore statunitense
Nick O'Malley – bassista inglese
Rory O'Malley -  attore e cantante statunitense
Sean O'Malley - lottatore statunitense
Sean Patrick O'Malley – cardinale statunitense
Stephen O'Malley – musicista statunitense
Walter O'Malley -  dirigente sportivo statunitense
William O'Malley – religioso irlandese

Televisione
Famiglia O'Malley – famiglia della serie Grey's Anatomy
George O'Malley – personaggio della serie Grey's Anatomy